De massastart vrouwen op de Nederlandse kampioenschappen schaatsen afstanden 2017 werd gereden op vrijdag 30 december 2016 in ijsstadion Thialf te Heerenveen.

Titelverdediger was Irene Schouten, ze won opnieuw, voor het vijfde jaar op rij.

Uitslag 

vrouwen massastart
2017